Classe Deutschland (couraçados), cinco couraçados pré-dreadnought operados entre 1906 e 1945.
 Classe Deutschland (cruzadores), três cruzadores pesados operados entre 1933 e 1945.